Богоро́дский — русская фамилия, и топоним.

Фамилия 
 
 Богородский, Алексей Яковлевич (1870—1943) — советский химик.
 Богородский, Аркадий Павлович (1923—1972) — лётчик-испытатель СССР.
 Богородский, Борис Леонидович (1896—1985) — советский лингвист.
 Богородский, Виталий Васильевич (1919—1986) — советский океанолог, геофизик.
 Богородский, Михаил Николаевич (1878—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Богородский, Неофит Михайлович (1853 — после 1914) — русский педагог и духовный писатель.
 Богородский, Николай Васильевич (1877—1937) — диакон Русской православной церкви, священномученик.
 Богородский, Пётр Николаевич (1878—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Богородский, Савва Осипович (1804—1857) — русский криминалист-правовед.
 Богородский, Фёдор Семёнович (1895—1959) — советский художник.
 Богородский, Яков Алексеевич (1841—1919) — русский богослов, профессор Казанской духовной академии.

Населённые пункты 
 Богородский — деревня в Ермекеевском районе Башкортостана.
 Богородский — деревня в Алнашском районе Удмуртии.

См. также 
 Богородский район
 Богородский уезд
 Богородск (значения)